Ljusterö kan syfta på:

 Ljusterö socken – en socken i Uppland i Åkers skeppslag 1869–
 Ljusterö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1869–1966
 Ljusterö församling – en tidigare församling i Stockholms stift 1869–1997
 Norra Ljusterö församling – en tidigare kapellförsamling i Stockholms stift bildad 1631 namnändrad 1868 till Ljusterö församling
 Södra Ljusterö församling – en tidigare kapellförsamling i Stockholms stift bildad 1631 uppgick i Ljusterö församling 1868
 Ljusterö kyrka – en kyrkobyggnad på Ljusterö
 Roslags-Kulla och Ljusterö distrikt – ett distrikt i Österåkers kommun och Stockholms län 2016–
 Ljusterö – en ö i Österåkers kommun, Stockholms skärgård
 Ljusterö hembygdsförening – en hembygdsförening på Ljusterö
 Ljusterö, Västerviks kommun – en ö i Tjusts skärgård